Eckelsheim steht für:
 Eckelsheim, Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Eckelsheim (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet von Markt Einersheim und Possenheim, Landkreis Kitzingen, Unterfranken, Bayern
 Eckelsheimer Mühle, Mühle in Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen, Unterfranken, Bayern

Siehe auch:
 Eckenheim
 Eckelshausen